A 2019. évi Európa játékokon a szambóban összesen 18 versenyszámot rendeztek. A szambó versenyszámait június 22. és 23. között tartották.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon